Ха́рри () — фамилия. Известные носители:

 Харри, Дебби (род. 1945) — американская певица и актриса, автор песен, лидер new-wave группы «Blondie».
 Харри, Микаэль (род. 1961) — датский кёрлингист.
 Харри, Никил (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Харри, Троэльс (род. 1990) — датский кёрлингист.

См. также 
 Гарри
 Гэри
 Хайри

Примечания